Simeón Uroš Nemanjić, apodado Siniša (en cirílico serbio: Симеон Урош Синиша Немањић), también conocido en griego como Symeōn Ouresēs Palaiologos (Συμεών Ούρεσης Παλαιολόγος), fue el déspota de Epiro desde 1359 hasta 1366, y de Tesalia desde 1359 hasta su muerte en 1370 . Gobernó Epiro y Acarnania bajo su medio hermano el emperador Esteban Uroš IV Dušan desde 1348, y en los años posteriores a la muerte del emperador, se afirmó como un gobernante independiente de estas regiones del sur del Imperio serbio, siendo autoproclamado emperador de los serbios y los griegos en rivalidad con su sobrino Esteban Uroš V.

Biografía 

Simeón Uroš, apodado Siniša, era el hijo del rey Esteban Uroš III Dečanski de Serbia con su segunda esposa, María Paleóloga, la hija de Juan Paleólogo, un nieto del emperador Miguel VIII Paleólogo.

Su medio hermano Esteban Uroš IV Dušan se proclamó emperador de Serbia en 1346, y conquistó Epiro y Acarnania en 1348. Nombró a Simeón gobernador de estas regiones y le concedió el título de déspota, tradicionalmente reservado a los hermanos e hijos menores de los emperadores bizantinos. Simeón Uroš consolidó su posición con la aristocracia local casándose con Tomasa Orsini, la hija del antiguo gobernante de Epiro Juan II Orsini.

El gobierno relativamente pacífico de Simeón Uroš se interrumpió cuando, poco después de la muerte de Dušan en 1355, su cuñado Nicéforo II Orsini, depuesto gobernante de Epiro, reapareció en Grecia y obtuvo el apoyo de la nobleza de Tesalia y Epiro. En 1356 Nicéforo entró en Epiro y obligó a Simeón Uroš a huir a Kastoria. Allí Simeón se proclamó «emperador de los serbios y los griegos», convirtiéndose así en rival de su sobrino Esteban V. A pesar de que lo apoyaron algunos magnates importantes como Juan Comneno Asen (el hermano de la viuda de Esteban IV), lo rechazó la nobleza de la Serbia central y Macedonia.

Después que se vio obligado a abandonar su intento de invadir Zeta (actual Montenegro) en 1358, Simeón Uroš perdió la esperanza de hacerse con Serbia. Al año siguiente, sin embargo, Nicéforo II Orsini murió en una escaramuza contra los albaneses, y esto dio una buena oportunidad a Simeón Uroš de rehacerse. En consecuencia, acudió presto a Tesalia, de la que se le reconoció señor en 1359. Luego invadió Epiro, donde las ciudades, agobiadas por la invasión del territorio por los clanes albaneses, también reconocieron su autoridad.

Mientras Simeón Uroš estaba en Epiro, Radoslav Hlapen de Vodena intentó tomar Tesalia en nombre de su hijastro Tomás Preljubović. Simeón Uroš se vio obligado a reconocer las conquistas de Radoslav Hlapen, entregarle Kastoria y casar a su hija María con Tomás. Hlapen reconoció la soberanía de Simeón Uroš en algunas de estas tierras y le proporcionó una barrera entre él y los nobles serbios del norte. Simeón Uroš se estableció en Trikala, en Tesalia, y pasó la última década de su reinado en relativa paz. Pronto nombró a dos de los caudillos albaneses de Epiro, Juan Espata y Pedro Losha, déspotas de Arta y Angelokastro. En 1366 cedió Ioánina, su última posesión importante en Epiro, a su yerno Tomás, que reinó allí como déspota vasallo.

En Trikala Simeón Uroš presidió una corte que incluía nobles bizantinos, serbios y albaneses, pero mostró preferencia por los parientes bizantinos de su esposa. También fundó y dotó generosamente a los monasterios de Meteora. Murió entre 1369 y 1371.

Matrimonio 

Por su matrimonio con Tomasa Orsini, Simeón Uroš tuvo tres hijos: 

 Juan Uroš, quien lo sucedió como gobernante de Tesalia. 
 Esteban Uroš, gobernador de Farsalo. 
 María, que se casó con Tomás Preljubović, quien lo sucedió como gobernante de Epiro.

Ancestros

Referencias 

 
 
 
 
 
 Politikin Zabavnik

Dinastía Nemanjić
Dinastía de los Paleólogos
Déspotas de Epiro
Serbios del siglo XIV